Джордж Ха́уэрд Хе́рбиг (; 2 января 1920 — 12 октября 2013) — американский астроном.

Член Национальной академии наук США (1964).

Биография 
Родился в штате Западная Виргиния, в 1943 окончил Калифорнийский университет, с 1944 работал в Ликской обсерватории (в 1970—1971 — директор). С 1966 — также профессор Калифорнийского университета в Санта-Крус; впоследствии работал в Институте астрономии в Гавайском университете.

Основные труды в области физики звезд и туманностей. Внес большой вклад в изучение образования звезд и ранних этапов звездной эволюции. Выполнил обзоры звездных скоплений и туманностей с целью поиска и спектроскопического изучения молодых эмиссионных звезд; провел многочисленные исследования нестационарных звезд типа T Тельца, а также звезд Ae и Be, ассоциированных с туманностями. В 1951, одновременно с Г.Аро обнаружил звездоподобные объекты, окруженные туманными оболочками (объекты Хербига — Аро); по современным представлениям, это — отражающие туманности, окружающие молодые звезды с эмиссионными линиями. Изучил спектры многих нестационарных звезд различных типов. Открыл сильные линии поглощения лития в спектрах звезд F и G, что положило начало обширным исследованиям содержания лития в этих звездах и связи его с возрастом звезд. Изучал вращение звезд промежуточных спектральных классов и эволюционное значение резкого скачка скорости вращения у звезд класса F. На основании анализа диаграмм Герцшпрунга — Рассела для скоплений Гиады и Плеяды сделал вывод о неодновременности образования звезд в скоплениях.

В его честь назван астероид № 11754, объекты Хербига — Аро, звёзды Хербига (Ae/Be).

Награды 
 Медаль Кэтрин Брюс (1980)
 Премия Хелены Уорнер (1955)
 Премия Генри Норриса Рассела (1975)
 Медаль Льежского университета

Публикации 
 «High-Resolution Spectroscopy of FU Orionis Stars», ApJ 595 (2003) 384—411 
 «The Young Cluster IC 5146», AJ 123 (2002) 304—327 
 «Barnard’s Merope Nebula Revisited: New Observational Results», AJ 121 (2001) 3138—3148 
 «The Diffuse Interstellar Bands», Annu. Rev. Astrophys. 33 (1995) 19—73
 «The Unusual Pre-Main-Sequence star VY Tauri», ApJ 360 (1990) 639—649
 «The Structure and Spectrum of R Monocerotis», ApJ 152 (1968) 439
 «The Spectra of Two Nebulous Objects Near NGC 1999», ApJ 113 (1951) 697

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы США
Астрономы XX века
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Члены Национальной академии наук США